Jaśkowice peut faire référence à différentes localités en Pologne :

 Jaśkowice (Opole)
 Jaśkowice Legnickie
 Jaśkowice (Silésie)
 Jaśkowice (Kluczbork)
 Jaśkowice (Petite-Pologne)